II чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «А» проходил с 26 ноября 1992 года по 8 февраля 1993 года.

В турнире приняли участие шесть команд: четыре российские команды-участницы чемпионата России 1991/1992 («Уралочка» Екатеринбург, ЦСКА Москва, «Юнезис» Екатеринбург и ЧМC Челябинск) и две сильнейшие российские команды первой лиги («Нальчанка» Нальчик и ТТУ Санкт-Петербург).

Чемпион определился по туровой системе в четыре круга. Уверенную победу одержали волейболистки первой команды Екатеринбурга — «Уралочки», не проигравшей ни одного матча.

Помимо высшей лиги «А» соревнования прошли также в высшей лиге «Б» (12 команд), первой (18 команд) и второй (15 команд) лигах.

Высшая лига «А»

Результаты 

По итогам сезона все команды сохранили место в высшей лиге "А"

Призёры 
 «Уралочка» (Екатеринбург): Наталья Морозова, Елена Батухтина, Татьяна Меньшова, Евгения Артамонова, Елизавета Тищенко, Светлана Василевская, Татьяна Грачёва, Светлана Корытова, Елена Година, Ирина Уютова. Тренер — Николай Карполь.

 «Юнезис» (Екатеринбург): Наталья Абубакирова, Юлия Бубнова, Инна Дашук, Инесса Емельянова, Ирина Лобзова, А. Паженина, Наталья Сафронова, Ирина Старкова, Елена Сушинская, Юлия Тимонова. Тренер — Николай Карполь.

 ЦСКА (Москва): Ольга Баринова, Наталья Беляева, Татьяна Буцкая, Светлана Губайдулина, Наталья Жарова, Надежда Зорина, Лариса Ломакина, Елена Рогожина, Любовь Соколова, Марина Харчинская. Тренер — Леонид Зайко.

Высшая лига «Б» 

Итоговая расстановка

Первая лига

Предварительный этап 
Итоговая расстановка

Финальный этап 
Итоговая расстановка

Вторая лига 
Итоговая расстановка

Примечания

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1992 год и 1993 год
 Волейбольный гид 2005-06: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2005.
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1992 год в волейболе
1993 год в волейболе
Чемпионаты России в 1993 году
Чемпионаты России в 1992 году